Wicket puede referirse a:

 Apache Wicket, un framework Java para desarrollo de aplicaciones web; o
 Wicket W. Warrick, un personaje ficticio de raza ewok en la saga cinematográfica la Guerra de las Galaxias; o
 Wicket, el objeto en el deporte de críquet.